Die 37. Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen wurde am 3. und 4. Februar 1979 auf der Bahn De Uithof im niederländischen Den Haag ausgetragen. Davon getrennt fand die 73. Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer eine Woche später, am 10. und 11. Februar 1979, im Bislett-Stadion im norwegischen Oslo statt. Weltmeister wurden die US-amerikanischen Geschwister Beth Heiden und Eric Heiden.

Wettbewerb

Frauen 
Auf allen vier Teilstrecken war die 19-jährige Beth Heiden am schnellsten. Heiden wurde damit die erste US-amerikanische Mehrkampfweltmeisterin seit Kit Klein 1936. Im abschließenden 3000-Meter-Rennen verlor sie 100 Meter vor der Ziellinie die Balance und stürzte, richtete sich aber schnell wieder auf und erreichte auch auf dieser Distanz das Ziel in Bestzeit. Ihr Vorsprung auf die Gesamtzweite Natalja Petrusjowa aus der Sowjetunion betrug fast drei Punkte. Die Vorjahressiegerin Tatjana Awerina wurde über 1500 Meter disqualifiziert und war daher nicht in der Mehrkampfwertung klassiert.

Männer 
Eric Heiden verteidigte seinen in den beiden Vorjahren errungenen Weltmeistertitel mit fast fünf Punkten Vorsprung auf den Silbermedaillengewinner Jan Egil Storholt aus Norwegen. Wie seine Schwester gewann Heiden alle vier Teilstrecken. Bronze ging an Kay Arne Stenshjemmet, einen weiteren Norweger.

Weblinks 

 Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1979 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

Einzelnachweis 

1979
Sportveranstaltung 1979
Sportveranstaltung in Den Haag
Sportveranstaltung in Oslo
Eisschnelllauf (Niederlande)
Eisschnelllauf (Norwegen)